

Anno 
 746 o 746 a.C.

Codici 
 746 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Brooks Observatory, a Mount Pleasant, nella Contea di Isabella, del Michigan

Matematica 
 746 – numero